Le Challenge de France 2018 est la  de cette compétition réunissant les 8 équipes participant au championnat de France de Division 1.

Il est qualificatif pour la Coupe d'Europe et se déroule du 10 au 13 mai 2018. Les phases préliminaires et 1/4 de finales sont joués sur les terrains de Valenciennes et Compiègne ; les demi-finales et la finale sont jouées sur le terrain de Valenciennes.

Formule de la compétition 
Les équipes sont réparties en deux poules de quatre et se disputent une place en finale au format double élimination modifié. Les vainqueurs de chaque poule se retrouvent en finale pour le titre et une place en Coupe d'Europe.

Comme pour l'édition 2017 les poules sont croisées pour les demi-finales de la compétition.

Équipes participantes 
Les équipes participantes sont les 8 équipes de la Division 1 2018 :
 Cougars de Montigny-le-Bretonneux
 Barracudas de Montpellier
 Paris Université Club
 Huskies de Rouen
 Boucaniers de La Rochelle
 Duffyducks de Saint-Just-Saint-Rambert
 Lions de Savigny-sur-Orge
 Templiers de Sénart

Poules

Poule A

Poule B

Finale

Classement Final

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Résultats officiels 

Challenge de France de baseball
Baseball en 2018
Sport en France en mai 2018